O termo Casa da Boavista pode designar as seguintes casas:

Em Portugal 
 Casa da Boavista (Veade), Veade, Celorico de Basto, distrito de Braga.
 Casa da Boavista, São Martinho do Porto, Caldas da Rainha, distrito de Caldas da Rainha.
 Casa da Boavista (Refóios do Lima), Refóios do Lima, Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.
 Casa da Boavista incluida na Quinta da Boavista, Sobrado, Castelo de Paiva, distrito de Aveiro.

Desambiguação